Соколиное — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Соколиное — село в Бахчисарайском районе Крыма.

Украина 
 Соколиное — село в Сумском районе Сумской области.

Прочее 
 Соколиное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.